est la formule brute de plusieurs isomères.

 Flavonol
 axillarine, numéro CAS 
 syringétine, numéro CAS 
 spinacétine, numéro CAS